Garett Grist (1995-), un pilote automobile canadien ;
 Nicky Grist (1961-), un copilote de rallye britannique ;
 Paul Grist (1960-), un scénariste et dessinateur ;
 Reri Grist (1932-), une soprano afro-américaine.